APV peut désigner :
 Acide 2-amino-5-phosphonovalérique, un antagoniste sélectif des récepteurs NMDA ;
 Armée populaire vietnamienne ;
  ;
  (en français, pneumovirus aviaire) ;
 Autorisation provisoire de vente ;
  ;
 Affectations à caractère prioritaire justifiant une valorisation ;

 « Après première vie » : filières du réemploi, de la réparation et du recyclage.